Керноза (точнее, Кернозя, ) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство. Население — 3683 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бродне-Юзефув
 Бродне-Товажиство
 Хрусле
 Чернев
 Ядзень
 Ежево
 Кернозя
 Лясоцин
 Натолин
 Недзелиска
 Осины
 Соколув-Колёня
 Соколув-Товажиство
 Стемпув
 Тересев
 Тыдувка
 Виснево
 Витуша
 Воля-Стемповска
 Замяры

Соседние гмины 
 Гмина Хонсьно
 Гмина Илув
 Гмина Коцежев-Полуднёвы
 Гмина Пацына
 Гмина Санники
 Гмина Здуны
 Гмина Жыхлин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства